Souš může mít více významů

 Souš ve významu pevnina – pevná zem, na rozdíl od vodních ploch
 Souš (strom) – suchý strom v lese 
 Souš (1224 m) – hora v pohoří Králický Sněžník
 Souš (Most) – část města Most
 Souš (Desná), osada v místní části Desná III města Desná v okrese Jablonec nad Nisou v Jizerských horách
 Vodní nádrž Souš – přehrada v Jizerských horách

Externí odkazy